Man siger om organismer, materialer, stoffer eller processer, at de er organiske, når de knyttet til levende væsner. Begrebet organisk er i kraft af den organiske kemi tæt knyttet til begrebet økologi og til økologiske processer.

En gødning er organisk, når den stammer fra dyr eller planter.
Et fedtstof er organisk, når det er udvundet af dyr eller planter.
Et stofkredsløb er organisk, når det bliver båret af levende væsner.

Se også 
Uorganisk
Biologi
Organisk kemi
 Økologi

Økologi